YCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cochrane (Canada)